Девятый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1983 году в городе Харькове, Украинская ССР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой стала Живиле Сакалаускайте, второе место у Зои Садовской. Бронзовым призёром стала Елена Альтшуль. В последнем туре Ромуальда Виткаускайте в случае победы становилась чемпионкой, в случае ничьей — серебряным призёром. Проигрыш лишил её медалей чемпионата и путёвки на чемпионат мира.

Литература 
 Полянская Н. В. Кудесницы шашек — Москва, 1987. — 184 с.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1983
Соревнования по шашкам на Украине
1983 год в шашках
Спортивные соревнования в Харькове
Чемпионаты СССР в 1983 году
Спорт на Украине в 1983 году
1980-е годы в Харьковской области